Het ATP-toernooi van Umag 1998 (met de officiële naam International Championship of Croatia 1998) werd gespeeld van 27 juli tot en met 2 augustus 1998. Er werd gespeeld op gravelbanen van het International Tennis Center in de Kroatische stad Umag.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Umag
ATP-toernooi van Umag